Evadne är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sven Lovén 1836. 

Evadne ingår i familjen Podonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Evadne